Leoncio Prado puede referirse a:

 Leoncio Prado Gutiérrez (1853-1883), militar peruano muerto en la Guerra del Pacífico;
 Provincia de Leoncio Prado en Perú;
 Distrito de Leoncio Prado, ubicado en la provincia peruana de Huaura (Lima);
 Distrito de Leoncio Prado, ubicado en la provincia peruana de Lucanas (Ayacucho);
 Colegio Militar Leoncio Prado, ubicado en la ciudad de Callao (Perú);
 Club Leoncio Prado (Callao), club de fútbol del colegio militar del mismo nombre;
 Club Leoncio Prado (Tumbes), club de fútbol del distrito de Pampas de Hospital (Tumbes, Perú).